Асан-Нурі Асан Абдулайович — радянський інженер і вчений-нафтовик
 Асан Рефатов — кримськотатарський композитор, музикант, поет

Асан — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Асан — село, Курмангазинський район, Атирауська область

Асан — місто, провінція Південна Чхунчхон

Асан — присілок, Кезький район, Удмуртія

Асан — громада в кантоні Во

Інше 
 Асан Мукунхва — південнокорейський футбольний клуб